Le nazionali di pallavolo femminile africane sono le 53 nazionali poste sotto l'egida della Confédération Africaine de Volleyball ed appartengono geograficamente tutte al continente africano: queste nazionali possono partecipare a tutte le competizioni organizzate sia dalla CAVB, come i campionati continentali, sia dalla FIVB.

Le nazionali africane non sono mai riuscite ad imporsi in alcuna competizione extra-continentale e mai nessuna nazionale ha partecipato al World Grand Prix.

Al 2008 nessuna squadra faceva parte della top-ten del ranking mondiale: infatti la prima squadra, il Kenya si trovava al 12º posto.

Squadre

Ranking

Voci correlate
 Confédération Africaine de Volleyball
 Campionato africano di pallavolo femminile
 Nazionali di pallavolo maschile africane